

Cinéma 
 Getting Away with Murder, film de 1996.

Musique 
 Getting Away with Murder, quatrième album studio du groupe américain de nu metal Papa Roach, sorti le .
 Getting Away with Murder, premier single extrait du quatrième album du groupe californien Papa Roach, Getting Away with Murder.